Эрнст Людвиг Гербер (; , Зондерсхаузен — , там же) — немецкий композитор, лексикограф и органист. Автор знаменитого биографического словаря композиторов и музыкантов.

Биография 
Сын композитора и органиста Генриха Николауса Гербера, ученика И. Баха.

В 1765 году познакомился с Иоганном Адамом Хиллером и начал музыкальные занятия в Лейпциге, изучал, прежде всего, композицию. В 1768 год впервые была исполнена одна из его работ. В том же году вернулся в Зондерсхаузен, где стал учителем музыки для княжеских детей.

В 1775 году занял после своего отца место придворного органиста. В последующие годы занимался изучением истории музыки и в результате стал составителем биографического словаря композиторов («Historisch-biographisches Lexicon der Tonkünstler», на основе словаря И. Г. Вальтера, 1732) (1760—1762) и «Neues Historisch-biographisches Lexikon der Tonküstler» (1810).

Он также публиковал ряд статей в нескольких музыкальных журналах.

Избранные музыкальные сочинения 
 Liebster Jesu wir sind hier (хорал)

Примечания

Ссылки 
 
 1911 Encyclopædia Britannica/Gerber, Ernst Ludwig Gerber

Композиторы Германии
Композиторы по алфавиту
Композиторы классической эпохи
Лексикографы Германии
Лексикографы по алфавиту
Органисты Германии
Органисты по алфавиту
Придворные музыканты
Авторы энциклопедий и словарей
Музыковеды Германии
Музыковеды XVIII века
Музыковеды XIX века